247-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — воинское соединение НКВД и РККА в годы Великой Отечественной войны.

История 

Сформирована по Решению Политбюро ЦК ВКП(б), СНК и ГКО, в соответствии с приказом Наркома НКВД № 00837 от 29 июня 1941 года (формирование 15 стрелковых дивизий НКВД с последующей передачей их в подчинение НКО) в период с 1 по 15 июля 1941 года в г. Муроме как 247-я стрелковая дивизия НКВД. Состояла из 1542 пограничников Туркменского пограничного округа и 9098 резервистов из Алтайского края, командный состав состоял из офицеров ПВ НКВД, за исключением офицеров-артиллеристов.

Входила в состав Фронта резервных армий, созданного 14 июля 1941 года для заблаговременной организации обороны на московском стратегическом направлении. Командующим Фронтом назначен генерал-лейтенант Богданов И. А. (до назначения — начальник войск НКВД СССР Белорусского пограничного округа). В состав Фронта входили 6 армий: 24 А, 29 А, 30 А и 31 А, которыми командовали генералы НКВД СССР. Армии Фронта непосредственно подчинялись Ставке ВГК.

После непродолжительной подготовки по взаимодействию подразделений 247 СД НКВД по приказу Наркома НКВД была направлена на фронт, где вступила в бой. На 30 июля 1941 года занимала рубеж в составе 31-й армии по линии Осташков, Ельцы, Тишина, к сентябрю 1941 года у озёра Селигер.

6 августа 1941 года 247 СД НКВД была официально передана из НКВД в НКО.

С августа по октябрь дивизия вела тяжёлые бои на подступах к Москве. К 6 октября 1941 года в составе оперативной группы, без двух полков (920 сп был передан 119-й стрелковой дивизии) переброшена в район Ржева и Волоколамска. В октябре 1941 года понесла невосполнимые потери личного состава убитыми, раненными и пропавшими без вести. В связи с этим по решению высшего командования 14 октября 1941 года прекратила своё существование. Знамя дивизии было сохранено.

15 октября распоряжением штаба 29-й армии остатки 247-й стрелковой дивизии, сведённые в 916-й стрелковый полк, были влиты в состав 250-й стрелковой дивизии.

В память об истории и героических традициях воинов-пограничников и воинов-сибиряков приказом командующего Калининским фронтом № 003 от 7 декабря 1941 года на базе отдельной мотострелковой бригады войск НКВД СССР Калининского фронта была сформирована 247-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — в дальнейшем 247-я Рославльская Краснознамённая стрелковая дивизия. Приказом Наркома обороны СССР № 00131 от 27 декабря 1941 года 247 СД (1-го формирования) исключена из состава РККА, а 247 СД (2-го формирования) включена в состав дивизий РККА НКО СССР.

Подчинение

Состав 
 909-й стрелковый полк
 916-й стрелковый полк
 920-й стрелковый полк (до 5.10.1941) — убыл в 119 сд (I)
 778-й артиллерийский полк
 306-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 525-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион
 327-й разведывательный батальон
 416-й сапёрный батальон
 668-й отдельный батальон связи
 266-й медико-санитарный батальон
 246-я отдельная рота химзащиты
 469-й автотранспортный батальон
 285-я полевой автохлебозавод
 811-я полевая почтовая станция
 713-я полевая касса Госбанка

Командиры 
 Комдив — Поленов Виталий Сергеевич, генерал-майор (пограничник). ВОВ закончил в звании генерал-лейтенанта.
 Военком — Мочалов Валентин Владимирович, бригадный комиссар (пограничник).
 Начальник штаба — Головко Николай Александрович, полковник (пограничник).
 Начальник политотдела — Дергачёв Иосиф Петрович, полковой комиссар, (пограничник).

Герои дивизии 
 Шафранов Пётр Григорьевич — родился 9.01.1901 года в с. Большое Фролово в Татарстане. Кадровый офицер — артиллерист РККА, перед ВОВ полковник. С 6.08.1941 года по 14.10.1941 года командир 778 АП 247 СД (1 формирования). С 15.10.1941 года начальник артиллерии 249 СД, с марта 1942 года 16 ГСД (переименование), с сентября 1942 года командир 16 ГСД. 27.11.1942 года присвоено звание генерал — майор. С сентября 1943 года командир 36 ГСК. Участник Белорусской операции в составе 3 БФ. 13.09.1944 года присвоено звание генерал — лейтенант. В октябре — декабре 1944 года командующий 5 А, до мая 1945 года командующий 31 А, которая принимала участие в ликвидации Кенигсбергской группировки. Указом ПВС СССР присвоено звание Героя Советского Союза. После ВОВ генерал — полковник. Награды: медаль «Золотая Звезда», два ордена Ленина, три ордена Красного Знамени, ордена Суворова 2 ст., Кутузова 2 ст., Богдана Хмельницкого 2 ст., медали.

Ссылки 
 247-я стрелковая дивизия на сайте клуба «Память» Воронежского госуниверситета
 31-я армия на сайте клуба «Память» Воронежского госуниверситета

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году